Скотт Кле́мменсен (; 23 июля 1977, Де-Мойн, США) — американский хоккейный тренер. В прошлом хоккеист, вратарь.

Игровая карьера

Клубная карьера 
На драфте НХЛ 1997 года был выбран в 8 раунде под общим 215 номером командой «Нью-Джерси Девилз». Спустя пять лет дебютировал в НХЛ в составе «дьяволов». Из-за большой конкуренции за место дублера основного вратаря команды Мартина Бродёра большую часть времени проводил в АХЛ, где делил примерно поровну игровое время с Ари Ахоненом в «Олбани Ривер Рэтс».

7 июля 2007 года Клемменсен как неограниченно свободный агент перешёл в «Торонто Мейпл Лифс», где стал третьим вратарем команды после Эндрю Рэйкрофта и Весы Тоскалы. Бо́льшую часть сезона 2007—08 провел в АХЛ в клубе «Торонто Марлис».

По окончании сезона Клемменсен вернулся в «Нью-Джерси». В начале ноября основной вратарь Мартин Бродёр получил травму локтя и выбыл на четыре месяца, а Скотт Клемменсен выиграл борьбу за место в воротах у Кевина Уикза и впервые в своей карьере стал основным вратарем команды НХЛ.
В марте 2009 Скотт Клемменсен был номинирован на Билл Мастертон Трофи, приз, вручаемый игрокам НХЛ за спортивный дух, упорство и преданность хоккею.

В июле 2009 года, так и не получив нового предложения от «Дэвилз», Клемменсен подписал контракт на три года с «Флоридой Пантерз», а в июле 2012 продлил соглашение с клубом ещё на два года. 4 марта 2014 года «Флорида» выставила Клемменсена на драфт отказов, после чего он отправился в АХЛ в «Сан-Антонио Рэмпэйдж». 1 июля 2014 года Клемменсен стал свободным агентом и в тот же день подписал годичный двусторонний контракт со своим первым клубом НХЛ — «Нью-Джерси Девилз».

30 июня 2015 года Скотт Клемменсен был назначен тренером по развитию вратарей «Нью-Джерси».

В сборной 
Скотт Клемменсен дважды участвовал в Чемпионатах мира. В 2009 и 2010 годах.

Статистика

Клубная

В сборной

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные тренеры США
Хоккейные вратари
Игроки «Де-Мойн Баккэнирс»
Игроки «Бостон Колледж Иглз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Олбани Ривер Рэтс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Нью-Джерси Девилз»